Homo (von lateinisch  „Mensch, Mann“) steht für:
 Homo, Gattungsname des Menschen 

Homo (von altgriechisch  „gleich, ähnlich“) steht für:
 Kurzwort für Homosexueller; siehe Homosexualität

HOMO steht für:
 Highest Occupied Molecular Orbital, in der Chemie das höchste besetzte Orbital eines Moleküls
 HOMO. Journal of Comparative Human Biology, anthropologische Fachzeitschrift; siehe Homo (Zeitschrift)

Siehe auch:

 Liste der Homo-Epitheta
 Liste griechischer Präfixe #homo

HOMO